Николаевский вокзал — историческое название вокзалов железнодорожной линии Санкт-Петербург — Москва в обеих столицах.

 Николаевский вокзал в Санкт-Петербурге
 Николаевский вокзал в Москве